

Diritto 
 Fallimento – Istituto giuridico che designa uno stato nel quale viene a trovarsi l'imprenditore, accertato mediante una procedura legale che presuppone un'insolvenza formale.
 Fallimento (diritto italiano) – disciplina del fallimento nell'ordinamento giuridico italiano.

Economia 
Fallimento del mercato – inefficienza nell'allocazione di beni e servizi che si verifica nel libero mercato

Ingegneria 
 Fallimento in ingegneria, si verifica nel campo dell'affidabilità quando l'errato funzionamento di un sistema compromette l'erogazione del servizio.